Carezza steht für:

 Carezza al Lago, italienischer Name des Orts Karersee (Welschnofen)
 Lago di Carezza, italienischer Name des Karersees
 Lago Carezza, Antarktika
 Skigebiet Carezza – Karersee, Skigebiet in den Dolomiten
 eine alternative Schreibung für die Sexualpraktik Karezza